Kazan steht für:
 die tatarische Umschrift der Stadt Kasan in der russischen Republik Tatarstan
 Kazan (Ankara), Landkreis in der türkischen Provinz Ankara
 Kazan (Doğubayazıt), Dorf im Landkreis Doğubayazıt der türkischen Provinz Ağrı
 Kazan-Engen, Engstellen in/an der Donau
 Kazan River, Fluss in Kanada
 Kazan (Khan), (14. Jahrhundert), Khan im Tschagatai-Khanat
 Kazan (Tennō) (968–1008), japanischer Tennō

Kazan ist der Familienname folgender Personen:
 Devrim Kazan (* 2002), türkischer Leichtathlet
 Elia Kazan (1909–2003), US-amerikanischer Regisseur und Autor
 Lainie Kazan (* 1940), US-amerikanische Schauspielerin
 Lucas Kazan (* 1965), italienischer Filmregisseur
 Nicholas Kazan (* 1945), US-amerikanischer Dramaturg, Drehbuchautor, Filmregisseur und Filmproduzent
 Oktay Kazan (* 1998), österreichischer Fußballspieler
 Rabia Kazan (* 1976), türkische Journalistin
 Vangelis Kazan (1936/38–2008), griechischer Schauspieler
 Zoe Kazan (* 1983), US-amerikanische Schauspielerin

Siehe auch:
 Kasan (Begriffsklärung)
 Cazan